Лига звёзд Катара 2015/2016 () —
43-й сезон чемпионата Катара по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Лехвия». Сезон начался 11 сентября 2015 года и завершился 16 апреля 2016 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Катара на сайте soccerway.com
 Чемпионат Катара на сайте rsssf.com

2015/2016
Катар
Спорт в Катаре в 2015 году
Спорт в Катаре в 2016 году